Ru kan syfta på följande:
 Ru (Nalle Puh) – en figur (känguruunge) i Nalle Puh
 Ru  – kemisk beteckning för rutenium